Павел Селезнёв:
* Селезнёв, Павел Семёнович (1864—1925) — адъюнкт-профессор Санкт-Петербургского технологического института, действительный статский советник.